Az DFK Dainava egy litván labdarúgóklub, melynek székhelye Alytuban található. A csapat jelenleg a 1 Lygában, azaz a litván másodosztályban szerepel.

Története
A klubot 2016-ben alapították Dzūkijos futbolo klubas Dainava néven.

Sikerlista 
Litván másodosztály
Győztes: 
Második hely: 2018

Litván bajnokság

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Aprilis 27-i állapotnak megfelelően.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 
   

        

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | Vezetőedző:  
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jegyzetek

További információk 

Litván labdarúgócsapatok
2016-ban alapított labdarúgócsapatok